Tierra hace referencia a varios artículos:

Planeta
Tierra, es el nombre del tercer planeta del Sistema Solar más próximo al Sol.

Ciencias
 Tierra (elemento), uno de los cuatro elementos de las cosmogonías de la antigüedad.
Tierra (suelo), parte superficial de la corteza terrestre que proviene de la desintegración o alteración física y química de las rocas.
 Tierras raras, conjunto de 17 elementos químicos situados en un mismo grupo en la tabla periódica.
 Puesta a tierra, concepto de las instalaciones eléctricas que se refiere al potencial eléctrico de la superficie terrestre.
 Tierra (economía), conjunto de recursos naturales cuyo suministro está inherentemente fijado (es decir, que no cambia respondiendo a las variaciones de sus precios en el mercado).

Cine y televisión
 Tierra (1935), realizada en la Unión Soviética.
 Tierra (1995), dirigida por Julio Médem.
 La Tierra (2001), película documental, producida por la BRC y Disneynature.
 La Tierra (2007), película documental, producida por la BRC y Discovery Channel.
 Planeta Tierra (2008), serie documental, producida por la BRC y Discovery Channel.
 La tierra (1974), telenovela producida por Ernesto Alonso para Televisa.

Literatura
 Tierra (novela), novela de ciencia ficción de 1990, del escritor estadounidense David Brin.
 La Tierra (novela), novela de la saga de Les Rougon-Macquart, del escritor francés Émile Zola.
 Tierra (saga de la Fundación), el planeta Tierra descrito en la serie de novelas de ciencia ficción del escritor de origen ruso naturalizado estadounidense Isaac Asimov, correspondientes a la saga de la Fundación.
 Tierra (saga de la Elevación de los pupilos), el planeta Tierra descrito en la serie de novelas de ciencia ficción del escritor estadounidense David Brin, correspondientes a la saga de la Elevación de los pupilos.

Pintura
 Tierra de color, minerales usados en pintura como pigmentos para obtener diversos colores.
 Tierra (color), gama o grupo de colores, similares al pardo o marrón.

Otros
 Tierra Muscady, 2ª sección comunal de la comuna haitiana de Thomonde.
 Tierra (álbum de L'Arc~en~Ciel), segundo álbum musical de la banda japonesa de rock L'Arc~en~Ciel.
 La Tierra (1930), periódico de tendencia anarquista publicado entre 1930 y 1935.
 La Tierra, periódico español publicado en Cartagena entre 1900 y 1937.

Enlaces externos